

Patronyme 

 Antonio Catalano (c.1560-c.1630), peintre maniériste italien.
 Antonio Catalano (c.1583-1666), peintre maniériste italien.
 Antonino Catalano (1932-1987), coureur cycliste italien.
 Bruno Catalano (1960-), sculpteur français.
 Eduardo Catalano (1917–2010), architecte argentin.
 Eustachio Catalano (1893-1975), peintre italien.
 Francis Catalano (1961-), poète et traducteur québécois.
 Michel Catalano (1959-), footballeur français.

Musique 
 Silver Catalano, projet musical de l'auteure-compositrice-interprète, actrice et directrice artistique Flora Gionest-Roussy de 2015 à 2019.